

Botanica 
 Pomodoro – nome comune del frutto Solanum lycopersicum

Persone 
 Arnaldo Pomodoro – scultore italiano del '900, fratello maggiore di Giò Pomodoro
 Giò Pomodoro – scultore, orafo, incisore italiano del '900, fratello minore di Arnaldo Pomodoro

Altro 
 Pomodoro – film del 1961 diretto da Ermanno Olmi
 Pomodori – album del 1998 di Gino Paoli